Їжа́к Є́жи:

 «Їжак Єжи» — популярна польська серія коміксів.
 «Їжак Єжи» — польський мультиплікаційний фільм.